Niemcy:
 Altenhain – dzielnica Bad Soden am Taunus
 Altenhain – dzielnica Laubach

Osoby:
 Gustav Altenhain – niemiecki polityk
 Kartsen Altenhain – niemiecki prawnik

Zobacz też:
 Kleinolbersdorf-Altenhain